Sitten – città svizzera
 Sitten – frazione della città tedesca di Leisnig